Serranus, halnem
Serranus, ókori költő